Tucano kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Tucano (ort), Bahia, 
 Tucano (kommun), Bahia,

Colombia 

 Tumaco (ort i Colombia), Nariño, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Colombiaförgreningar